Lehotský potok může být:

slovenský potok
 Lehotský potok (přítok Červeného potoka) – přítok Červeného potoka v povodí Muráňa
 Lehotský potok (přítok Lutilského potoka) – přítok Lutilského potoka v povodí Hronu
 Lehotský potok (přítok Nitry) – přítok Nitry u města Nováky
 Lehotský potok (přítok Oravy) – přítok Oravy u Beňovy Lehoty
 Lehotský potok (přítok Štítnika) – přítok Štítniku
 Lehotský potok (přítok Váhu) – přítok Váhu u Dolného Hričova